Gute ou Giute de Araez (; m. ) foi católico da Igreja Apostólica Armênia de 461 a 478.

Biografia 

Gute nasceu por volta de 395 em Araez, na província histórica de Taraunitis. Discípulo de Mesrobes Mastósio, foi bispo de Vananda (região de Cars, no noroeste da Armênia medieval) e participou do sínodo de Saapivã em 444 e da reunião de Artaxata em 449, ambas organizadas pelo católico José I de Holocim. Foi designado católico em 461 na sucessão do falecido .

O historiador armênio coetâneo Lázaro de Parpi descreve-o como "bom aprendiz em letras armênias, mais qualificado em grego", o que levou à suspeita de intrigas com o imperador  . Convocado à corte do xá   em 471/472, reconheceu o direito do rei de renunciar sua função catolicossal, mas se negou a aceitar renunciar de seu cargo episcopal.  Perozes se contentou de vê-lo fora de sua sede em Dúbio. Gute então residiu na Pérsia antes de ser autorizado a voltar à Armênia onde assentou-se em Utmus, em Vananda. Morreu em 478 e foi sucedido por João I Mandacúnio.

Gute foi um dos primeiros editores do breviário armênio. A ele são creditadas várias traduções de textos religiosos a partir do grego e duas cartas, uma a "Davi" (provavelmente Davi, o Invencível) e uma ao rei dos albaneses, .

Ver também

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

Armênios do século IV
Armênios do século V
Católicos de todos os armênios
Armênios do Império Sassânida